Le serpentin peut désigner un accessoire festif.
 En chimie, un serpentin est un tube de verre en forme de solénoïde.
 En marbrerie, c'est une variété de porphyre vert très utilisée comme pierre marbrière en architecture et décoration dans la Rome antique et au Moyen-Âge (à ne pas confondre avec la serpentine et la serpentinite qui sont des pierres différentes).
 C'est le nom du condenseur d'un alambic quand il a la forme d'un serpent (musique) ou d'un solénoïde.
 C'est aussi une petite pièce d'artillerie de faible calibre sur un rempart ou sur un bateau.